Реестровое казачество — часть запорожского казачества, находившегося на государственной воинской службе, сначала в Речи Посполитой, а затем у российского царя ();
 Современные общественные организации на Украине:
 Всеукраинская общественная организация «Украинское реестровое казачество» — общественная организация на Украине, зарегистрированная в 2002 году;
 Межобластная общественная организация «Реестровое казачество» — общественная организация на Украине, зарегистрированная в 2003 году.